Альфонсас Викторович Гедрайтис — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1925 году в Латаве. Член КПСС.

С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—2006 гг. — начальник Йонишкелисского пункта Паневежского сахарного завода, агроном Союза сельскохозяйственной кооперации Аникщяйского уезда, агроном, директор Рамигалинской машинно-тракторной станции, председатель колхоза «Эришкяй» Паневежского района Литовской ССР, председатель правления Эришкесского сельскохозяйственного общества.

Избирался депутатом Сейма Литовской Республики в 1992—1996 годах.

Умер в Эришкяе в 2007 году.

Ссылки 
 Alfonsas Giedraitis. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). — Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. // psl. 612
 Гедрайтис

Председатели колхозов
Депутаты Литвы